Josie and the Pussycats steht für:

 Josie and the Pussycats (Comic), eine von 1963 bis 1982 publizierte Comicbuchreihe
 Josie und die Pussycats, den Originaltitel einer von 1970 bis 1972 produzierte Zeichentrickserie
 Josie and the Pussycats (Film), eine Filmkomödie von 2001
 Josie and the Pussycats (Band), eine Anfang der 1970er Jahre bestehende Girlgroup